Komáromi István (1943–2016) politikus, alpolgármester, országgyűlési képviselő (1994–1998)
 Komáromi István (1955) mérnök, rendőr dandártábornok